Termin -{VDE}- ima više značenja.
 Violaksantin deepoksidaza
 Visteon dokabilna zabava (), portabilni DVD plejer